Ди́но Дзофф (; 28 февраля 1942 года, Мариано-дель-Фриули) — итальянский футбольный вратарь. Самый возрастной игрок, когда-либо побеждавший на Чемпионате мира по футболу: на момент победы его команды на ЧМ-1982 в Испании ему, основному вратарю, капитану и лидеру сборной Италии, было 40 лет. До 2021 года Дзофф оставался автором рекордной серии без пропущенных голов в международных турнирах среди всех национальных сборных: 1142 минуты, сыгранные в 1972—1974 годах. 26 июня 2021 года в матче 1/8 финала Евро-2020 рекорд был обновлен сборной Италии и ее вратарем Джанлуиджи Доннарумой, отыгравшим без пропущенных голов 1168 минут.  Занимает 8-е место по числу официальных матчей (112 игр, 59 игр как капитан) за сборную Италии в её истории.

Играл за клубы «Удинезе», «Мантова», «Наполи» и «Ювентус». После завершения карьеры тренировал несколько итальянских клубов: «Ювентус», с которым выиграл Кубок Италии по футболу и Кубок УЕФА в 1990 году, «Лацио» и «Фиорентину», а также сборную Италии. Говорил, что мог бы играть и до 50 лет, но он не мог смириться с тем, что в клубе ему не было должного уважения со стороны более молодых игроков, говоривших, что его время прошло. Закончил карьеру на пике формы.

Занял третье место в списке лучших вратарей XX века по версии ИФФХС после Льва Яшина и Гордона Бэнкса (интересно, что во входящем в тот же опрос списке лучших вратарей Европы Дзофф почему-то занял второе место после Яшина). Вошёл в список ФИФА 100. Признан в ноябре 2003 года лучшим футболистом Италии за последние 50 лет по версии Итальянской футбольной федерации (награда Italy’s Golden Player).

Игровая карьера 
Дино Дзофф родился в Мариано-дель-Фриули, Фриули-Венеция-Джулия, Италия в семье фермеров. Начало карьеры Дзоффа сложилось неудачно, в возрасте 14 лет он проходил просмотр в «Интере» и «Ювентусе», но был отвергнут из-за недостатка роста. Спустя пять лет он подрос на 33 сантиметра, дебютировал в Серии А в команде «Удинезе» в матче с Фиорентиной 24 сентября 1961 года, которая завершилась поражением «Зебр» со счетом 5-2, но вины Дзоффа в разгроме не было. В первом сезоне за «Удинезе» Дзофф появился на поле лишь четыре раза, так как команда вылетела в Серию B. Следующий сезон Дино начал как основной голкипер, помогая клубу подниматься в высший дивизион Италии, прежде чем перейти в «Мантову» в 1963 году, где он провел четыре сезона и сыграв 131 матч. В 1967 году перешёл в Наполи, где провел пять сезонов и сыграл 143 матча в Серии А. За это время он добился заметного признания в Италии, а также дебютировал в итальянской сборной в 1968 году, и внес вклад в завоевании призовых мест на Евро-68 и ЧМ-1970.Сыграл 112 матчей в составе сборной, из них 59 в роли капитана команды.

В 2022 был внесён кандидатом в списки голосования за президента Итальянской республики.

Личная жизнь
Дзофф женат, у него есть сын Марко (род. 1967).

Награды

Клубная карьера 
 Чемпион Италии (победитель серии А)(6): 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982
 Обладатель Кубка Италии (2): 1979, 1983
 Обладатель Кубка УЕФА: 1977

Карьера в сборной Италии 
 Чемпион Европы по футболу (1968)
 Финалист (серебряная медаль) Чемпионата мира по футболу (1970)
 Чемпион мира по футболу (1982) (капитан команды)

Тренерская карьера 
 Ювентус
 Обладатель Кубка Италии (1990)
 Обладатель Кубка УЕФА (1990)

 Сборная Италии
 Финалист (серебряная медаль) Чемпионата Европы-2000

Примечания

Ссылки 
 Профиль на RSSSF
 Legends — Dino Zoff // Planet World Cup
 Players & Coaches — Dino ZOFF  на сайте FIFA

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Мантова»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Ювентус»
Чемпионы Европы по футболу
Чемпионы мира по футболу
Футбольные тренеры Италии
Тренеры сборной Италии по футболу
Тренеры ФК «Ювентус»
Тренеры ФК «Лацио»
Тренеры ФК «Фиорентина»
Тренеры-победители Кубка УЕФА и Лиги Европы УЕФА
ФИФА 100
Президенты  ФК «Лацио»